Манд — топоним. Может означать:

 Манд (река) — река в Иране.
 Манд (Лозер) — город во Франции.
 Манд (округ) — округ во Франции.

См. также 
 Епархия Манда